Марина Борисовна Тарасова (род. 9 августа 1939, Москва) — советская и российская писательница, поэтесса, прозаик, . Член Союза писателей СССР с 1971 года, член союза московских писателей, член русского ПЕН — клуба.

Биография, творчество 
Отец — Тарасов Борис Александров, русский, служащий, мать — Александрова Сусанна Романовна, еврейка, учительница музыки. Окончила в 1964 году Московский полиграфический институт, редакторское отделение. Изучала испанский язык. Работала библиографом в иностранном отделе Ленинской библиотеки. С 1964 по 1966 год работала редактором в АПН (в редакции стран Латинской Америки). Сотрудничала на Радио, собиралась посвятить себя журналистике. Ещё учась в средней школе, печатала стихи в «Московском комсомольце». В 1969 году была опубликована их подборка в «Литературной России» с предисловием А.Межирова, определившая её путь в литературу. С 1962 по 1964 год она активно участвовала в работе Студии Д.Самойлова при Союзе писателей. Занималась переводом поэтов латинской Америки. Переводила аргентинского поэта Рауля Гонзалеса Туньона, позднее — грузинских, азербайджанских, киргизских поэтов, а также прозу — роман казахского писателя Софы Сматаева «Песнь моя — боль моя». В 1964 году её стихи были напечатаны в ведущих кубинских газетах «El Mundo», а в газете «Noy» — с предисловием кубинского писателя и поэта Мануэля Наварро Луна.

Начиная с 1966 года, печатала стихи в журналах «Смена» и «Юность». Она участвовала в Совещании молодых писателей в 1971 году и была принята в Союз писателей по рукописи сборника (по рекомендации П.Антокольского). С 1971 по 1974 год работала редактором в издательстве «Современник», сначала — в редакции русской поэзии, а потом — национальных литератур. В 1972 году вышла первая книга стихов «Поздняя весна» в издательстве «Молодая гвардия». Её стихи отмечены рецензиями собратьев по перу и критиков. Марина Тарасова ездила с выступлениями по стране, представляла русскую литературу в других странах. Выпустила девять книг стихов и прозы, печаталась в «Днях поэзии», во многих поэтических сборниках и антологиях, выступала на телевидении. Её стихи переводились на Кубе, в Польше, Болгарии, Румынии, Македонии, на языки народов бывшего СССР. Высылка из страны Александра Солженицына обострила мировоззрение и творчество поэтессы. Ей захотелось писать иначе, остро, с подлинной философской глубиной. Это повлияло на издание книг. Они стали получать в советских издательствах отрицательные отзывы. Духовный мир человека, его переживания, поиски, разочарования, ценность её лирики становились неугодными в эпоху застоя. О поэтических исканиях поэтессы в рецензии «Воздухоплаватели чувств», опубликованной в «Новом мире» писал Лев Аннинский. Как ответ на его рецензию через много лет она выпускает книгу стихов «Воздушный мост».

В 1987 году фирма «Мелодия» выпускает пластинку-гигант, где Марина Тарасова читает свои стихи. К этому времени она завоевала собственного читателя, получала множество писем из всех уголков страны. В 90−е годы — куратор литературного салона в Москве «Чистый понедельник». Среди выступавших — Юрий Кублановский, Лев Аннинский, Инна Лиснянская, Игорь Виноградов с журналом «Континент». Поэт Юрий Беликов пишет о том периоде её деятельности:
…как мало в нашем космосе озона, звезда не говорит с другой звездой…то есть ощущение своего и … «всехнего» одиночества буквально подтолкнуло к созданию литературного очага, у которого могли бы согреться те, кто в наше неоднозначное время продолжает писать и верить, что если человек пишет, значит, это кому-нибудь нужно..

С конца 90-х пишет прозу, публикует рассказы и повести в центральных изданиях. Повесть «Божественная Сафо» вошла в книгу «Апокриф». Член Союза московских писателей, русского ПЕН-клуба, Союза писателей ΧΧΙ века. В 1993 году в издательстве «Прометей» выходит «Избранное» Марины Тарасовой с предисловием Анастасии Цветаевой. В предисловии:
Слово «новаторство», которое я не люблю, здесь не подходит. Оно беднее того, что мне хочется выразить, в нём жажда претензии, а стихи М.Тарасовой в оригинальности своей так свободны, так органичны, что являют собой сплав, не сходный ни с каким иным автором.

Избранные сочинения 
Книги
 Поздняя весна. Стихи. − М.: Молодая гвардия. − 1972.
 Световой день. Стихи и поэма. − М.: Современник. − 1978.
 Певчий город. Стихи. − М.: Советский писатель. − 1979.
 Колокольное дерево. Стихи. − М.: Современник. − 1983.
 Гориславль. Повести и рассказы. − М.а: Советский писатель. − 1983.
 Старая музыка. Стихи. − М.: Советский писатель. − 1988.
 Красная ласточка осень. Стихи. − М.: Современник. − 1988.
 Тетива. Книга стихотворений // Полдень. − М.: Советская Россия. − 1988.
 Воздушный мост. Избранное. Стихи и поэма. − М.: Прометей. − 1993.
 Апокриф. Стихи, поэма, повесть. − М.: Московский рабочий. − 2000.
 Шиповник красный между строк. Стихи и поэма. − М.: Водолей. − 2008.

Стихи в журналах

 «Новый мир»:
 Снега России. − 1976. − № 3. − С. 67-69.
 Столбы. − 1978. − № 6. − С. 193—194.
 Береза пела… − 1980. − № 7. − С. 13.
 Оркестр. − 1982. − № 3. − С. 13.
 В этой жизни земной. − 1984. − 3. − С. 188.
 Се пустыня… − 1991. − № 2. − С. 3.
 Тучково. − 1993. − № 5. − С. 154.
 «Октябрь»
 1977. − № 4. − С. 84 − 85.
 1980. − № 11. − Три стихотворения. − С. 7.
 1985. − № 3. − С. 32 − 33.
 «Юность»
 1969. − № 5. − С. 64.
 1975. − № 4. − С. 47.
 «Дружба народов»
 2004. − № 2.
 2006. − № 12.
 2009. − № 11.
 «Вершинный лес»
 1983. − № 9. − С. 4.
 1987. − № 18. − С. 17.
 1989. − № 20 − С. 14.
 «Знамя». − 1975. − № 4. − С. 101—102.
 «Огонёк». − 1990. − № 50. − С. 9.
 «Москва». − 1989. − № 3. − С. 84 − 85.
 «Ветер пространства». − 1980. − № 10. − С. 4.
 «Медовый клевер». − 1982. − № 10. − С. 4.
 «Консерватория». − 1980. − № 11. − С. 100.
 «Звезда». − 1983. − № 3. − С. 99.
 «Дон». − 1981. − № 8. − С. 72 − 74.
 «Молодая гвардия». − 1981. − № 3. − С. 7.
 «Дети Ра». − 2012. − № 1. − С. 36-40.
 «Зинзивир». − Санкт-Петербург. − 2012. − № 1. − С. 22-24.

Стихи в газетах
 «El Mundo». − Куба: Гавана. − 1964. − № 26.
 «Noy». − Куба : Гавана. − 1965. − № 31.
 «Литературная Россия»
 1977. − № 10. − С. 5.
 1978. − № 34. − С. 18.
 1985. − № 14. − С. 18.
 «Литературная газета»
 1976. − № 40.
 2006. − № 17.
 2011. − № 37.
 «Новая газета»
 2002. − № 60.

Проза в журналах
 «Юность». − 2006. − № 4. Повесть «Там на лесной опушке…»
 «Нева». − 2005. − № 12. Повесть «Женщина-птица».
 «Нева». − 2008. − № 7. Повесть «Заплыв через Лету»
 «Юность». − 2012. − № 12. Повесть «Пцхариптус, или конец света»

Примечания

Ссылки 
 Краткая биография. Союз писателей XXI века.
 Из журнала «Дружба Народов» 2009, № 11
 Из журнала «Новый Мир», № 11, 2000

Выпускники Московского университета печати
Редакторы по алфавиту
Редакторы СССР
Редакторы России
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Русские поэты
Члены Союза писателей СССР